

Presentación previa 
Lukáš Rosol fue el campeón defensor, pero decidió no participar es año.

Aljaž Bedene derrotó en la final a Tim Smyczek.

Cabezas de serie 

  Jérémy Chardy (Segunda ronda)
  Gilles Müller (Semifinales)
  Benjamin Becker (Cuartos de final)
  Dominic Thiem (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Sergiy Stakhovsky ''(Segunda ronda)
  Jerzy Janowicz ''(Segunda ronda)
  Marcos Baghdatis ''(Cuartos de final)
  Diego Schwartzman ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior 
{{Eliminatoria de 16-3 sets
|RD1= Primera ronda
|RD2= Segunda ronda
|RD3= Cuartos de final
|RD4= Semifinales

| RD1-seed01=1/WC
| RD1-team01= Jérémy Chardy
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Marco Cecchinato
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Steve Darcis
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= James Ward
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Kyle Edmund
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Tobias Kamke
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Gastão Elias
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=8
| RD1-team08=

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Irving Tennis Classic 2015